Сульфурилгалогениды (дигалогениды сульфонила, диоксидигалогениды серы(IV) — полные галогенангидриды серной кислоты общей формулы SOHal. Известны сульфурилфторид и сульфурилхлорид, а сульфурилбромид и сульфурилиодид получены не были. Также известны смешанные сульфурилгалогениды SOFCl, SOFBr, трисульфурилхлорид SOCl, тетрасульфурилхлорид SOCl

Конфигурация молекул SOHal представляет собой искажённый тетраэдр, в центре которого располагается атом серы.

В сульфурилфториде длины связей: S-O 0,14 нм, S-F 0,153 нм, углы связей O-S-O 124°, F-S-F 96-100°.

В сульфурилхлориде длины связей: S-O 0,143 нм, S-Cl 0,201 нм, углы связей O-S-O 111°, Cl-S-Cl 120°.

Литература 
 

Сульфурилгалогениды
серы